Ел Коразон има више значења:

 Ел Коразон (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Коразон (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коразон (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коразон (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Коразон (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Коразон (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коразон (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Коразон (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Коразон, Ла Планта (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Коразон (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику